Lill-Kälsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Kälsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Lill-Kälsjön (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (20,5 ha)
Lill-Kälsjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (10,6 ha)

Se även
Kälsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn